Insta peut faire référence à :

Toponyme 

 l', colline norvégienne ;
 l'Insta Buarøyna vestra, île norvégienne ;
 l', colline norvégienne ;
 l', colline norvégienne ;
 l'Insta Mågøyskjeret, île norvégienne ;
 l', colline norvégienne.

Autres 

 , entreprise finlandaise ;
 Insta, diminutif d'Instagram ;
 , chanson de Marracash et de Gué Pequeno de 2016 ;
 , chanson de Shade de 2018 ;
 , série web ukrainienne.

Voir aussi